Le tourisme en Lanaudière représente une partie importante de l'économie locale, avec

Histoire

Situation géographique 
La région de Lanaudière fait partie des régions centrales du Québec. Elle est située entre le fleuve Saint-Laurent et le massif laurentien, entre la Mauricie et les Laurentides.

La région de Lanaudière compte 53 régions et 6 MRC qui sont : Matawinie, Joliette, D’Autray, L’Assomption, Montcalm, Les Moulins.

Lieux touristiques

Parc régionaux 
Parc régional de la Chute-à-Bull, Parc régional de la Forêt-Ouareau, Parc régional des Chutes du Calvaire, Parc régional des Chute-Mont-à-Penne-des-Dalles, Parc régional des Sept-Chutes, Parc régional du Lac Taureau, Beauréal Réserve Naturelle.

Tourisme religieux

Berthierville 

 Église de Sainte-Geneviève
 Chapelle des Cuthbert
 Les maisons du Vieux-Berthier

L’Assomption 
 Vieux Palais de Justice de l'Assomption

Lavaltrie 
 Maison Rosalie-Cadron
 Église de Saint-Antoine

Repentigny 
 Église de la Purification de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie

Brossard 
 Église Saint-Paul

Rawdon  
 Église et cimetière russes

Joliette 
 Novicat des clercs Saint-Viateur de Joliette
 La cathédrale Saint-Charle-Borromé de Joliette
 Abbaye bénédictine Notre-Dame-de-la-Paix

Terrebonne 
 Église Saint-Louis-de-France

Mascouche 
 Église Saint-Henri-de-Mascouche
 Grace, Saints Micheal and Margaret Church

Les moulins 
 Moulin à vent Lebeau
 Moulin à vent Seguin
 Moulin neuf de l'île des Moulins à Terrebonne

Circuits et routes touristiques

Les chemins de campagne 
Ils se situent à quelques kilomètres au nord de Montréal. Les chemins de campagne comptent 6 circuits à parcourir.

Chemin du Roy 

Il existe depuis 1737, C’est le chemin qui est reconnu étant la plus ancienne route terrestre du Canada. Cette route relie Montréal et Québec en longeant la rive nord du fleuve Saint-Laurent.

Circuits patrimoniaux 
Repentigny : C’est un parcours qui parle de la vie en société et des infrastructures.

Le chemin d’eau 
C’est un parcours qui parle des Iroquois. Il se situe au fleuve Saint-Laurent.

Les sentiers de la presqu'île 
Se déroule à Le Gardeur sur la rue Jean-Pierre.

Festivals et événements 
Festival Blues de Joliette, Festival Mandeville en Fête, Lanaudière en Saveur à Saint-Félix-De-Valois, L’international des Chiens de Traineaux de Lanaudière, Saint-Côme en glace et Le Festival De Lanaudière.

Chiffres

Performance touristique

Capacité d’accueil touristique 
Volume de touristes à Lanaudière en 2010
L'astérisque signale une donnée fournie à titre indicatif et à utiliser avec réserve.
 

Les nuitées des touristes en 2010
 

Les dépenses des touristes en 2010

Lieux d’accueil et d’information touristique  
Il y a 7 bureaux d’information touristique qui aide à aller dans la région de Lanaudière. 
 Le bureau d’information touristique de Saint-Gabriel-de-Brandon
 Le bureau d’information touristique de Saint-Donat
 Le bureau d’information touristique de la Chapelle des Cuthbert
 Le bureau d’information touristique des Moulins
 Le bureau d’information touristique de Repentigny
 Le bureau d’information touristique de Saint-Lin-Laurentides 
 Le bureau d’information touristique de l’O.T.C. de la région de joliette.

Articles connexes 

 Lanaudière
 Liste du patrimoine immobilier de Lanaudière
 Liste des lieux patrimoniaux de Lanaudière

Liens externes  
 Andrée Beaudouin (coord), Le tourisme au Québec en bref 2010, Ministère du tourisme (Québec), 2011. lire en ligne
 Tourisme Lanaudière, « Bienvenue dans Lanaudière », Prenez l’air de Lanaudière, [en ligne], http://www.lanaudiere.ca/fr (Page consultée le ).

Notes et références